Царская башня — самая молодая и самая маленькая башня Московского Кремля.
 Царская башня Казанского вокзала — часть комплекса Казанского вокзала, башня на фасаде вокзала по Рязанскому проезду.
 «Царская башня» — художественная галерея в Москве.

См. также 
 Белая башня